The Silent Service – manga di Kaiji Kawaguchi.
The Silent Service – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1957 al 1958.